Małopolski Wyścig Górski 2020, znany również jako Tour of Małopolska 2020 – 58. edycja wyścigu kolarskiego Małopolski Wyścig Górski, która odbyła się w dniach od 17 do 20 września 2020 na liczącej ponad 390 kilometrów trasie z Krakowa do Przehyby. Wyścig był częścią UCI Europe Tour 2020.

Wyścig początkowo miał odbyć się na początku czerwca 2020, jednak, ze względu na pandemię COVID-19, został przeniesiony na termin wrześniowy.

Etapy

Drużyny

Wyniki etapów

Prolog

Etap 1

Etap 2

Etap 3

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja górska

Klasyfikacja młodzieżowa

Klasyfikacja drużynowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2020 w polskim sporcie
UCI Europe Tour 2020
2020
Wydarzenia sportowe przeniesione w związku z pandemią COVID-19